Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2005 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 16 января 2005 года в столице Мексики городе Мехико. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2006 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — две из Европы, по одной из Азии, Северной Америки, Африки и Океании. Сборная Исландии и сборная ЮАР пришли из второго дивизиона чемпионата мира 2004 года, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона чемпионата мира 2004 года.

Турнир 

Время местное (UTC-6).

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андрес дела Гарма
 Защитник:  Биркир Арнасон
 Нападающий:  Адриан Сервантес
 Хоккеист:  Бурто Мэттьюз
 Бомбардир:  Гаути Тормадссон

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Третий
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Хоккей